

Codici 
 KUI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kawau Island (Nuova Zelanda)
 KUI – acronimo di Kinetic User Interface, interfaccia utente cinetica

Geografia
 Kui (Hiroshima), cittadina giapponese

Musica
 Kui (musica), composizione musicale dei popoli di origine Kipčaki
 "Kui kuningas nutab", una canzone del 1997 del gruppo rock estone Terminaator

Persone
 Kui Lee, cantautore delle Hawaii
 Kui Yuanyuan, ginnasta cinese

Altro
 Kui (Cina) (夔), demone cinese con una sola gamba, inventore della musica e della danza
 Kui (Maori), divinità Maori nella mitologia delle isole Tuamotu
 lingua kui (India), lingua dravidica parlata dai khonds dell'Orissa, in India
 lingua kui (Indonesia), è una delle lingue Trans-Nuova Guinea e viene parlata nell'isola Alor, in Indonesia